Asnières může označovat více francouzských obcí:

 Asnières (Eure) – obec v departementu Eure
 Asnières-en-Bessin – obec v departementu Calvados
 Asnières-en-Montagne – obec v departementu Côte-d'Or
 Asnières-en-Poitou – obec v departementu Deux-Sèvres
 Asnières-la-Giraud – obec v departementu Charente-Maritime
 Asnières-lès-Dijon – obec v departementu Côte-d'Or
 Asnières-sous-Bois – obec v departementu Yonne
 Asnières-sur-Blour – obec v departementu Vienne
 Asnières-sur-Nouère – obec v departementu Charente
 Asnières-sur-Oise – obec v departementu Val-d'Oise
 Asnières-sur-Saône – obec v departementu Ain
 Asnières-sur-Seine – obec v departementu Hauts-de-Seine
 Asnières-sur-Vègre – obec v departementu Sarthe